Фани:

 Фани — тип хімічних сполук.
 Фани — люди, що мають перебільшене (надмірне) вподобання до певного предмету; фанати.